

Geografia
 Ghiacciaio Lacroix – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Isola Lacroix (francese: île Lacroix) – isola fluviale sulla Senna, nei pressi della città di Rouen
 Lacroix-Barrez – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron, nella regione del Midi-Pirenei
 Lacroix-Falgarde – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Garonna, nella regione del Midi-Pirenei
 Lacroix-sur-Meuse – comune francese situato nel dipartimento della Mosa, nella regione della Lorena
 Saint-François-Lacroix comune francese situato nel dipartimento della Mosella, nella regione della Lorena

Persone
 Alphonse Lacroix (1897-1973) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Alfred Lacroix (1863-1948) – geologo, mineralogista e vulcanologo francese
 André Lacroix (1945) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Annie Lacroix-Riz (1947) – storica e docente francese
 Christian Lacroix (1951) – stilista francese
 Christophe Lacroix (1966) – politico belga vallone
 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767) – medico e botanico francese
 Georges-André Lacroix (1880-1920) – regista cinematografico francese
 Gérald Cyprien Lacroix (Saint-Hilaire-de-Dorset, 27 luglio 1957) è un cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Jean Lacroix (...–...) – schermidore francese
 Joseph-Eugène Lacroix (1814-1873) – architetto francese
 Léo Lacroix (1937) – ex sciatore alpino francese
 Léo Lacroix (1992) – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Marie Louis Henry de Granet-Lacroix de Chabrières (1807-1859) – militare francese
 Maxence Lacroix (2000) – calciatore francese
 Paul Lacroix, più conosciuto come P. L. Jacob, Bibliophile, o le Bibliophile Jacob (1806-1884) – scrittore, giornalista, bibliotecario, poligrafo ed erudito francese
 Remy LaCroix (1988) – ex attrice pornografica statunitense
 Roger Vandercruse Lacroix (1728-1799) – ebanista francese
 Sébastien Lacroix (1983) – ex combinatista nordico francese
 Sylvestre François Lacroix (1765-1843) – matematico francese
 Thierry Lacroix (1967) – ex rugbista a 15 e commentatore sportivo televisivo francese

Altro
 Cratere Lacroix – cratere lunare
 Ghiacciaio Lacroix – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Le sorelle Lacroix – romanzo di Georges Simenon del 1937
 Patinoire L'île Lacroix – palazzo del ghiaccio di Rouen

Pagine correlate
La Croix